Perry se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brian A. Perry
 George Perry
 Lily May Perry